Le nom Pat O'Connor est porté par les personnes suivantes :
 Pat O'Connor (1925-1990), un catcheur (lutteur professionnel) ;
 Pat O'Connor (1928-1958), un pilote automobile ;
 Pat O'Connor (né en 1943), un réalisateur irlandais ;
 Pat O'Connor (né en 1985), un joueur australien de rugby à XV.

Voir aussi